AMI код (от англ. Alternate Mark Inversion, иногда в литературе встречается название «биполярный AMI код») — один из способов линейного кодирования (физического кодирования, канального кодирования, цифровое кодирование, манипуляция сигнала, импульсно-кодовая модуляция). Является трехуровневым кодом, при поступлении на вход кодера логической единицы осуществляется смена потенциала либо на верхний, либо на нижний уровень, в зависимости от предыдущего уровня, на котором передавалась логическая единица. В процессе синхронизации, физическая привязка к синхронной последовательности на приемной стороне осуществляется при передаче смены логической единицы и логического нуля, либо за счет скремблирования.

Преимущества 
 Самосинхронизирующийся код (слабая синхронизация в сравнении с манчестерским кодированием, поскольку синхронизация не производится при передаче логических нулей)
 Спектр сигнала уже, чем у NRZ
 Сравнительно простая в реализации

Недостатки 
 Мощность передатчика должна быть выше в сравнении с двухуровневым кодированием.
 Сложность построения аппаратуры в сравнении с двухуровневым кодированием.

Применение 
 Цифровой поток E1

См. также 
 Линейное кодирование
 Канальное кодирование
 Физическое кодирование
 Манчестер-II
 NRZ (прямой)
 PAM-5
 MLT-3
 4B3T
 RZ
 ADI
 HDB3
 Код Миллера
 Манипуляция

Примечания

Литература 
 Patel, Arvind Motibhai (1988). "5. Signal and Error-Control Coding". In Mee, C. Denis; Daniel, Eric D. Magnetic Recording. II: Computer Data Storage (1st ed.). McGraw-Hill Book Company. ISBN 0-07-041272-3.
 Гольдштейн Борис Соломонович. Протоколы сети доступа. — БХВ-Петербург. — 2005.
 Передача дискретных сообщений: Учебник для вузов/ В. П. Шувалов, Н. В. Захарченко, В. О. Шварцман и др. ; Под ред. В. П. Шувалова. — М.: Радио и связь, —1990—464 ISBN: 5-256-00852-8
 Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH. - М.: Эко-Трендз, -1998, 148c. ISBN - 5-88405-002-X
 Сухман С.М., Бернов А.В., Шевкопляс Б.В. Синхронизация в телекоммуникационных системах: Анализ инженерных решений. - М.: Эко-Тренз, - 2003, 272с. ISBN 5-88405-046-1

Ссылки  
 Способы кодирования данных для их передачи по каналу связи
 Сухман С.М., Бернов А.В., Шевкопляс Б.В. Синхронизация в телекоммуникационных системах. Анализ инженерных решений
 Стандарты открытых кабельных систем. Основные понятия: методы кодирования, схема передачи, спектр сигнала, однополосный и двухполосный сигналы
 Кодирование информации в локальных сетях

Теория кодирования
Сигналы
Радиотехнические сигналы
Цифровая обработка сигналов